Karlstad kan syfta på:

Värmland 
 Karlstads kommun – en kommun i Värmlands län 1971–
 Karlstad –  en tätort i Värmland
 Karlstads stad – en tidigare stadskommun i Värmlands län 1584–1970
 Karlstads landsförsamling – en församling i Karlstads stift –1934, innan 1584 Tingvalla församling
  Karlstads stadsförsamling – en församling i Domprosteriet i Karlstads stift 1584–, Karlstads församling 1934–1962, Karlstads domkyrkoförsamling 1962–
 Karlstads domkyrka – en kyrkobyggnad i Karlstad
 Karlstads domkyrkodistrikt – ett distrikt i Karlstads kommun och Värmlands län 2016–
 Karlstads centralstation – en järnvägsstation i Karlstad
 Karlstad Östra – en tidigare järnvägsstation i Karlstad
 Karlstad–Munkfors Järnväg (KMJ) – en tidigare järnväg i Värmlands län
 Karlstad–Skoghalls Järnväg (KSJ) – en tidigare järnväg

Övrigt 
 Karlstad, Minnesota – en stad i USA
 HMS Karlstad (K35) – ett svenskt örlogsfartyg
  10558 Karlstad – en asteroid i huvudbälte
 Geir Karlstad (1963), en norsk skridskoåkare

Se även 
 Karlstadt (olika betydelser)